Stor-Björkvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Björkvattnet, Norrbotten, sjö i Kalix kommun,  (34,9 ha)
Stor-Björkvattnet, Lappland, sjö i Storumans kommun,  (25,4 km²)

Se även
Björkvattnet, 
Björkvattnet (olika betydelser)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn